Самыгин — фамилия; имеет женскую форму Самыгина.
 Самыгин, Дмитрий Семёнович (1897—1960) — начальник транспортного отдела НКГБ Ленинской железной дороги, генерал-майор.
 Самыгин, Михаил Владимирович (более известен как Марк Криницкий; 1874—1952) — русский литературный деятель.
 Самыгин, Михаил Михайлович:
 Самыгин, Михаил Михайлович (судья) (род. 1922—1995) — председатель Курганского областного суда, участник Великой Отечественной войны.
 Самыгин, Михаил Михайлович (коллаборационист) (1915—1960-е гг.) — химик, писатель-эмигрант, участник и историк власовского движения, сын М. В. Самыгина
 Самыгин, Сергей Иванович (род. 1952) — советский и российский социолог и психолог.